Okręty US Navy o nazwie USS "Reprisal":
Pierwszy "Reprisal" był 18-działowym brygiem zakupionym przez amerykański Kongres Kontynentalny do służby w czasie amerykańskiej wojny o niepodległość.
Stępkę lotniskowca "San Jacinto" położono jako "Newark" (krążownik typu Cleveland), później został przerobiony na lotniskowiec typu Independence i zmieniono nazwę na "Reprisal", Po utracie krążownika "Houston" okręt przemianowano na "San Jacinto".
Trzeci "Reprisal" (CV-35) miał być lotniskowcem, ale jego budowę przerwano w sierpniu 1945.

Lotniskowiec noszący nazwę USS "Reprisal" pojawia się w telewizyjnym serialu JAG. Jego rolę gra USS "Forrestal" (CVA-59).
Reprisal